Сочиписка има више значења:

 Сочиписка (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочиписка (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику